Shark Attack (englisch shark attack – Haiangriff) steht für:

Filme:
 Shark Attack (Film), US-amerikanischer Film von Bob Misiorowski von 1999
 Shark Attack: The Killer Is Back, südafrikanischer Film von David Worth von 2000
 Shark Attack III, US-amerikanischer Film von David Worth von 2002
 Shark Attack – Sie lauern in der Tiefe!, australischer Film von David Lister von 2009

Musik:
 Shark Attack (Album), Studioalbum der US-amerikanischen Metalband Wehrmacht aus dem Jahr 1987

Sonstige:
 Shark Attack (Computerspiel), ein Computerspiel
 Kampfname des Wrestlers John Tenta